Taulell o rajola de València, peça de ceràmica de poc gruix, generalment quadrada, en la qual una de les dues cares és vidriada
 Taulell de cuina, superfície on es prepara el menjar
 Taulell de botiga, taula allargada per a mostrar i vendre els productes
 Taulell de bar, tauler, barra o tasser, lloc d'un bar o restaurant on se serveixen menjars i begudes per a ser-hi consumits allà mateix